

Titres 

 La Presse (1836-1935), journal français ;
 La Presse (1884-), journal québécois publié à Montréal ;
 La Presse (1936-), journal tunisien publié à Tunis ;
 La Presse médicale (1972-), revue scientifique de médecine.

Autres 
La Presse est un nom notamment porté par :
 Presses de la Cité (1943-), maison d'édition française